

Toponymie

dans la voïvodie de Mazovie
 Village de Melanów de la powiat de Zwoleń
 Village de Melanów de la powiat de Garwolin